Красная книга Брянской области — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Брянской области. Она была подготовлена коллективом учёных под редакцией Ю. П. Федотова.

Издание 
Первое издание Красной книги Брянской области выпущено в 2004 году в 2 томах. Красная книга Брянской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В этом издании оценка состояния видов и популяций проведена по категориям, сочетающим как категории Красной книги Российской Федерации, так и категории Международного союза охраны природы, которые соотносятся следующим образом:

ZA РОССИЮ 
В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Брянской области, который включает 113 видов: 24 — насекомые, 1 — миноги, 10 — рыбы, 5 — земноводные, 3 — пресмыкающиеся, 51 — птицы, 19 — млекопитающие.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Второй том. Растения. Грибы 
Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов Брянской области, который включает  133 видов растений.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Примечания

Литература 
Издания Красной книги

Ссылки

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Брянской области
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Брянской области
 Список беспозвоночных, занесённых в Красную книгу Брянской области
 Список растений, занесённых в Красную книгу Брянской области
 Список моховидных, лишайников и грибов, занесённых в Красную книгу Брянской области

География Брянской области
Б